Кубок Молдови з футболу 1996–1997 — 6-й розіграш кубкового футбольного турніру в Молдові. Титул вперше здобув Зімбру.

1/16 фіналу 

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9 березня/2 квітня 1997

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/30 квітня 1997

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Молдови на rsssf 

1996–1997
Молдова
Молдова